Une artère épigastrique peut désigner :
 l'artère épigastrique supérieure,
 l'artère épigastrique inférieure (ou artère épigastrique profonde),
 l'artère épigastrique superficielle.